

Стрілецьке сільське поселення — сільське поселення, Обоянський район, Курська область
 Стрілецьке сільське поселення — сільське поселення, Ядрінський район, Чувашія